Trifone – nome proprio di persona 
Trifone – santo
Trifone – patriarca di Costantinopoli
Trifone di Alessandria - grammatico greco antico
Diodoto Trifone - sovrano seleucide
Maurizio Trifone - linguista e lessicografo italiano
Pietro Trifone - linguista italiano